A eleição municipal de São Luís em 1988 ocorreu em 15 de novembro. A prefeita era Gardênia Gonçalves, do PDS, que terminaria seu mandato em 1 de janeiro de 1989. O prefeito eleito foi Jackson Lago, do PDT, que derrotou Carlos Guterres.

Resultado da eleição para prefeito

Prefeito - primeiro turno

Vereadores eleitos 

São Luís-MA